Kislov (masculin ; ) ou Kislova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Kislov (1984-), athlète russe, spécialiste des épreuves combinées ;
 Aleksandra Kislova (1946), joueuse d'échecs russe ;
 Marina Kislova (1978-), athlète russe évoluant sur le sprint ;
 Piotr Kislov (1982-), acteur russe.

Patronyme russe